AHY peut faire référence à :
  ;
 .